Richie est à la fois un prénom masculin et un nom de famille d'origine anglo-saxonne. Lorsque c'est un diminutif, il est parfois orthographié .

Nom de famille 

 Donald Richie, écrivain américain ;
 Lionel Richie, chanteur et musicien américain ;
 Nicole Richie, actrice, chanteuse et styliste américaine.

Prénom 
Richie est à la fois un prénom masculin et un diminutif du prénom Richard.

Cinéma 

 Richie Rich, film américain.
Richie Rich, série télévisée américaine.

Littérature 

Richie, un livre biographique de Raphaëlle Bacqué, sorti en 2015, sur Richard Descoings.

Homonymie de patronyme